Tavastby kan avse:

 Tavastby, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad
 Tavastby, Vederlax – en by i Vederlax kommun i Södra Finlands län, finska: Hämeenkylä
 Tavastby, Pernå – en by i Pernå kommun, Nyland
 Tavastby, Elimä – en by i Elimä före detta kommun i Södra Finlands län, finska: Hämeenkylä